Номпар — французское имя, может значить:

 Жак-Номпар де Комон, герцог де Ла Форс (1558—1652), маршал и пэр Франции
 Арман-Номпар де Комон, герцог де Ла Форс (1580—1675), маршал и пэр Франции
 Анри-Номпар де Комон, герцог де Ла Форс (1582–1678), пэр Франции
 Антуан-Номпар де Комон, герцог де Лозен (1632—1723), французский военнослужащий и куртье
 Анна Номпар де Комон, графиня Бальби (1753—1832), фаворитка графа Прованса, ставшего королём Франции Людовиком XVIII